Suvadiva steht für:

 das Huvadhu-Atoll im Süden der Malediven
 davon abgeleitet eine die drei südlichsten Atolle der Malediven umfassende Region, siehe Suvadiven
 ein von 1959 bis 1963 bestehendes De-facto-Regime, siehe Republik Suvadiva